Le sigle EIP peut signifier :
 École d'ingénieurs de Purpan ;
 École instrument de paix ;
 enfant intellectuellement précoce ;
  ;
 entité d'intérêt public ;
 .